Municipio de Stonewall puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Stonewall (condado de Johnson, Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Johnson.
 Municipio de Stonewall (condado de Hoke, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Hoke.